Saint Hervé désigne plusieurs saints chrétiens, classés ci-dessous par ordre chronologique de leur année de décès présumé :
 Hervé († vers 568), ou Hwarno ou Houarneau ou Hoarnec dit « l'Aveugle », le plus célèbre, fils de sainte Riwanon, abbé fondateur de Lanhouarneau et apôtre de l'ouest de la Bretagne ; fêté le 17 juin.
 Hervé († 1021), confesseur né dans une riche et noble famille de Touraine, moine et ermite à Saint-Martin de Tours ; fêté localement le 16 avril.
 Hervé († 1119), disciple de Robert d'Arbrissel, moine à Vendôme sous les ordres du saint abbé Bernon, puis ermite à l'abbaye de Chalonnes-sur-Loire en Anjou . Il aurait fondé une communauté, Femmes et hommes, vivants reclus. Notamment la Bienheureuse Eve dont Hilaire d'Orléans évoque la vie au côté d'Hervé dans "Versus et Ludi" ; fêté le 18 juillet.

Références